Iakov Nikolaïevitch Rylov - en  et en anglais - (né le  à Kirovo-Tchepetsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière

Carrière en club 
Il commence sa carrière dans le club de sa ville natale. Il joue en 2002 avec l'équipe B du Olimpia Kirovo-Tchepetsk qui évolue alors au troisième niveau des championnats russes. Il va jouer également quelques matchs dans la Vyschaïa Liga, la seconde division avec l'équipe une. Il va passer encore une saison avec l'équipe avant de rejoindre le HK Dinamo Moscou.

Il fait alors ses débuts dans la Superliga, la première division russe et à l'issue de la saison 2004-2005, il est élu meilleur joueur dans sa première saison, meilleure recrue. En 2006, il remporte avec son équipe la Coupe d'Europe des clubs champions.

En 2009, il signe au HK CSKA Moscou. Le , il est échangé au Neftekhimik Nijnekamsk en retour d'Andreï Sergueïev.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Lors du championnat du monde junior 2005, la Russie remporte la médaille d'argent après une défaite en finale contre le Canada. Il honore sa première sélection senior avec la Russie A le  lors d'un match amical face à la Biélorussie. Il inscrit son premier but le  face à la Suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|2002-2003||Olimpia Kirovo-Tchepetsk B||Pervaïa Liga|| || || || || || || || || ||
|-
|2002-2003||Olimpia Kirovo-Tchepetsk||Vyschaïa Liga||16||0||2||2||6|| || || || ||
|-
|2003-2004||Olimpia Kirovo-Tchepetsk||Vyschaïa Liga||37||2||3||5||14|| || || || ||
|-
|2003-2004||Olimpia Kirovo-Tchepetsk B||Pervaïa Liga|| || || || || || || || || ||
|-
|2004-2005||HK Dinamo Moscou||Superliga||51||0||4||4||36||7||0||1||1||3
|-
|2005-2006||Dinamo Moscou||Superliga||22||1||2||3||28||4||0||0||0||2
|-
|2005-2006 ||Dinamo Moscou||CE ||3||0||0||0||0 || || || || ||
|-
|2006-2007||Dinamo Moscou||Superliga||50||6||7||13||91|| || || || ||
|-
|2007-2008||Dinamo Moscou||Superliga|| 54 || 4 || 5 || 9 || 68 || 8 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2008-2009 ||Dinamo Moscou || KHL || 37|| 2|| 4|| 6|| 26|| 8|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2009-2010 ||HK CSKA Moscou || KHL || 52|| 2|| 10|| 12|| 42|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| rowspan=2|2010-2011 || HK CSKA Moscou || KHL || 41|| 9|| 19|| 28|| 30|| || || || || 
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| 7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou || KHL || 29|| 3|| 13|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK CSKA Moscou || KHL || 51|| 10|| 25|| 35|| 19|| 9|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL || 31|| 4|| 6|| 10|| 10|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0 
|-
| 2014-2015|| Ak Bars Kazan || KHL || 53|| 0|| 10|| 10|| 24|| 20|| 0|| 6|| 6|| 8 
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 53 || 3 || 16 || 19 || 42 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| Dinamo Moscou || KHL|| 54 || 6 || 6 || 12 || 76 || 10 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2017-2018|| Dinamo Moscou || KHL|| 44 || 3 || 7 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 60 || 2 || 3 || 5 || 44 || 4 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 60 || 7 || 28 || 35 || 34 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 59 || 4 || 17 || 21 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 6 || 0|| 0|| 0|| 0||- || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Khimik Voskressensk || VHL || 2 || 0|| 0|| 0|| 2||- || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 19 || 2|| 3|| 5|| 14||- || - || - || - || -
|-
|2022-2023 || Amour Khabarovsk || KHL || 27|| 3|| 1|| 4|| 16|| - || - || - || - || -

Statistiques internationales 

|2005||align="left"|Championnat du monde junior|| 6|| 1|| 1|| 2|| 14|| +1||align="left"| Médaille d'argent

Références

Voir aussi

Articles connexes 

Naissance le 15 janvier 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Olimpia Kirovo-Tchepetsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg